Пашева — название рек:

Россия 
 Пашева (приток Смердьи) — река в Архангельской области.
 Пашева (приток Пузмачи) — река.
 Пашева (приток Шочи) — река.